Матве́й Гу́сев:
 Гусев, Матвей Иванович (1868—1938) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Гусев, Матвей Матвеевич (1826—1866) — русский астроном.
 Гусев, Матвей Степанович (1897—1980) — Герой Социалистического Труда.